Габес — топоним:

 Габес — вилайет в Тунисе.
 Габес — город в Тунисе.
 Габес — залив Средиземного моря у берегов Туниса.
 Габес — футбольный клуб из города Габес, Тунис.